

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Kobyla Łąka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski 
 Kobyla Łąka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń
 Kobyla Łąka – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń

Inne 
 Kobyla Łąka - hala w pobliżu Hali Izerskiej